Богдан Хмельницкий — гетман Войска Запорожского, полководец и государственный деятель.
 Богдан Хмельницкий (вулкан) — действующий вулкан на острове Итуруп Большой Курильской гряды.
 Богдан Хмельницкий (станция метро) — проектируемая станция Алматинского метрополитена. Будет находиться на пересечении улицы Хмельницкого и проспекта Суюнбая.
 
 Богдан Хмельницкий (пьеса) — пьеса А. Корнейчука.
 Богдан Хмельницкий (опера) — опера К. Данькевича.
 Богдан Хмельницкий (пароход) — грузовой пароход Черноморского морского пароходства.